Tarasov, , può riferirsi a:

Persone
 Aljaksandra Tarasava (n. 1988), cestista bielorussa.
 Evgenija Tarasova (n. 1994),  pattinatrice artistica su ghiaccio russa.
 Irina Tarasova (n. 1987), pesista russa.
 Tat'jana Tarasova (n. 1947), ex pattinatrice artistica su ghiaccio e allenatrice russa.

Altro

 Divizion Tarasova, divisione del campionato russo di hockey su ghiaccio.

Pagine correlate 

 Tarasov
 Tarasovo